77. Tour de France rozpoczął się 30 czerwca w parku rozrywki Futuroscope, a zakończył się 22 lipca w Paryżu. Wyścig składał się z prologu i 21 etapów, w tym: 8 etapów płaskich, 9 etapów górskich i 5 etapów jazdy indywidualnej na czas. Cała trasa liczyła 3504 km.

Zmiany w stosunku do poprzednich edycji 
W 1990 roku nie prowadzono klasyfikacji kombinowanej oraz sprinterskiej. Obie te klasyfikacje nie wróciły już później do programu Wielkiej Pętli. Oznaczało to, że w przeciągu dwóch lat zlikwidowano już trzy klasyfikacje, w 1989 roku zarzucono bowiem drużynową klasyfikację punktową.

Klasyfikacje 
Klasyfikację generalną wygrał po raz drugi z rzędu i trzeci w karierze Amerykanin Greg LeMond, wyprzedzając Włocha Claudio Chiappucciego i Holendra Erika Breukinka. Francuz Thierry Claveyrolat wygrał klasyfikację górską, jego rodak Gilles Delion wygrał klasyfikację młodzieżową, a Olaf Ludwig z NRD był najlepszy w klasyfikacji punktowej. Najaktywniejszym kolarzem został Hiszpan Eduardo Chozas. W klasyfikacji drużynowej najlepsza była francuska drużyna Z-Tomasso.

Drużyny 
W tej edycji TdF wzięły udział 22 drużyny:

Etapy

Liderzy klasyfikacji po etapach

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Le Dico Du Tour: Le Tour de France 1990 
 Bike Race Info: 1990 Tour de France 

1990
1990 w kolarstwie
1990 we Francji